Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2017 года — легкоатлетическое соревнование, которое проходило с 4 по 13 августа в столице Великобритании Лондоне под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Это первый чемпионат мира в Великобритании и одиннадцатый в Европе. Этот турнир стал 16-м по счёту чемпионатом мира.

Выбор города 
Первоначально три города изъявили желание провести чемпионат мира у себя — Стамбул, Рим и Доха. 17 марта 2011 года ИААФ объявила, что пять городов подтвердили свои намерения на организацию чемпионата — Лондон, Доха, Берлин, Будапешт и Барселона. До 4 сентября снялись все города, кроме Лондона и Дохи. ИААФ выбрала место проведения чемпионата на заседании Совета ИААФ в Монако 11 ноября 2011 года. Доха затем получила право на проведение чемпионата мира 2019 года.

Общая информация 

С целью организации гендерного равенства, впервые в программу чемпионатов мира была включена дисциплина ходьба на 50 км у женщин. В рамках расписания чемпионата все заходы у мужчин и женщин проводятся в один день 13 августа.

Символы

Эмблема

Талисманы 
Талисманы для чемпионата и парачемпионата были представлены в апреле 2017 года, и выбраны на конкурсе детских рисунков, организованном программой BBC «Blue Peter». Талисманы представляют собой «повседневные» виды, находящиеся под угрозой исчезновения в Великобритании; талисман чемпионата — антропоморфный ёж по имени Хиро (), талисман парачемпионата — пчела Уизби ().

Расписание

Медальный зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; также выделена принимающая страна)

Призёры

Мужчины

Женщины

Российские легкоатлеты, запрет на использование российской символики 
Из четырёх десятков россиян, получивших допуск на чемпионат мира 2017, 19 легкоатлетов выполнили квалификационный норматив до 23 июля 2017 года и выступали в Лондоне под нейтральным флагом (ANA) в связи с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики. IAAF наложила запрет на использование российскими атлетами спортивной формы цветов национального флага, символы страны не должны появляться на теле спортсменов (нельзя красить волосы в цвета триколора, набивать татуировки, ювелирные украшения, тейпирование, маникюр и прочее).
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отметил, что российские спортсмены даже не могут использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне.
Запрет распространяется и на сопровождающих спортсменов лиц, которым также запрещено появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами. IAAF будет проверять внешний вид российских спортсменов на соответствие правилам, в случае их нарушений будут применены санкции.

Участники

См. также 
 Швеция на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты на официальном сайте  

2017
Август 2017 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Чемпионаты мира в 2017 году
2017 год в Лондоне